Oehlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Oehlmann (* ?), deutsches Fotomodell sowie Schönheitskönigin
 Kurt Oehlmann (1886–1948), deutscher Generalstabsarzt
 Matthias Oehlmann, deutscher Basketballschiedsrichter
 Werner Oehlmann (1901–1985), deutscher Musikkritiker, Musikpädagoge und Autor

Siehe auch:
 Oehlmannsches Haus
 Öhlmann
 Oelmann